Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Harding (Harding County) :
Comté de Harding, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
Comté de Harding, situé dans l'État du Nouveau-Mexique.